Laurence Esmonde est un nom pouvant désigner:

 (1570?-1646), pair irlandais et gouverneur de Duncannon
Laurence Esmonde (2e baronet) (mort en 1688)
Laurence Esmonde (3e baronet) (mort c. 1717)
Laurence Esmonde (4e baronet) (mort en 1738)
Laurence Grattan Esmonde (13e baronet) (1863-1943)

Voir aussi

Esmonde, Thomas